Куге́си () — посёлок городского типа (с сельским населением как сельский населённый пункт с декабря 2005 года) в Чувашской Республике Российской Федерации.

Административный центр Чебоксарского района и Кугесьского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 14 км к югу от центра Чебоксар на автомагистрали М-7.

История 
В Кугесях первый дом с земельным участком построен в 1745 году, говорят, того зажиточного крестьянина звали Кугушем. Действительно, в списке языческих имён В. К. Магницкого, Кугуш — чувашское имя. Название нынешней деревни Кугеси наверняка происходит от наименования материнского селения Кугесево, которое располагалось в верховьях реки Ирекшу. В настоящее время материнского селения нет, оно распалось с возникновением выселков и околотков Кугеси, Байдеряково, Альгешево (Вомбукасси), Синьялы и др.

В книге Ландратской переписи Чебоксарского уезда Казанской губернии за 1717 год в Кувшинской волости числится материнское селение Кугеси. А в переписной книге Чебоксарского уезда второй ревизии за 1747 год значится новая деревня Кугешево (Кугеси). Предание гласит, что на новом месте дом Кугуша долго стоял в одиночестве.

В 1795 году, по данным генерального межевания земель Чебоксарского уезда, в деревне Кугеси было 27 дворов вместе с Синьялами, а в самой Кугеси — 5 дворов, сорок душ населения. В 1859 году в казённой деревне Кугесево (Кугеси) Чебоксарского уезда было уже 65 дворов, 179 мужчин, 167 женщин, все чуваши. По всеобщей всероссийской переписи 1897 года в деревне стало 211 мужчин, 196 женщин. Все деревни, выселки, околотки вокруг Кугесей входили в Тогашевскую волость. На 1 сентября 1906 года в деревне Кугесево проживало на месте 91 семья, в них 223 мужчины, 214 женщины. Жители занимались хлебопашеством и скотоводством.

Деревня Кугеси стала центром Чебоксарского района с 1931 года. В 1967 году Кугеси получили статус села, с 1985 года — посёлок городского типа.

Ввиду фактического слияния деревни Байдеряково и села Кугеси, Президиум Верховного Совета Чувашской АССР в 1985 году постановил объединить их в один населённый пункт, получивший статус посёлка.

Население

Экономика 
Промышленность в посёлке представлена заводом AMN (производство оборудования термической резки), фабрикой спецодежды «Энергия», фабриками дверей «Зодчий» и Questdoors.

Спорт 
Спортивный комплекс «Улăп», футбольный клуб «Ротор», футбольный клуб «Бурилы», хоккейный клуб «Союз».

Транспорт 
От Кугесь до Чебоксар ходит маршрутное такси под маршрутом 162 и 325.

Примечания

Источники 
 Павлов Л. П., Станъял В. П. Сторона моя чебоксарская (Материалы по истории Чебоксарского района Чувашской Республики): Пособие по истории и культуре родного края. — Кугеси, 1997.
 
 Почтовые индексы Чувашии 
 ОКАТО

Ссылки 
 
 
 
 

Населённые пункты Чебоксарского района
Районные центры Чувашии
Посёлки городского типа Чувашии